Лаймдота (, букв.: «дарованная счастьем») — героиня латышского эпоса Андрея Пумпура о Лачплесисе. Лаймдота — невеста Лачплесиса, дочь Стабурадзе и Буртниека. Росла в очарованном замке, где собрана в записанном виде вся мировая мудрость.

Символизм 
Является позитивным героем эпоса, воплощая идеал женщины. Противоположностью Лаймдоте является образ Спидолы. Лаймдота готова пожертвовать свою жизнь для процветания народа и его будущего. Лаймдота символизирует латышский народ, который довольно замкнутый, целеустремлённый и тихий, но в то же время прогрессивный, — такой народ, который учится на своих ошибках, принимает правду и старается узнать и освоить культуры и историческое наследие иных народов.

Образ в пьесах 
В постановке Алексиса Миерлаукса «Огонь и ночь» роль Лаймдоты сыграла Бирута Скуениеце. Образ, сыгранный ею, завоевал безраздельное симпатии зрителей и признание за женственную привлекательность. Ей удалось создать отражение светлого героя Райниса.

Примечания

Ссылки 
 Aspazijas «Estētiskas piezīmes par divām Raiņa lugām»
 LĀČPLĒSIS Imprese di un giovane guerriero dalle orecchie d’orso.

Латышская мифология